Die 1. Liga 1982/83 war die 49. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 31. Juli 1982 und endete am 19. Juni 1983.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1982/83 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1982/83